Abd-al-Fattah forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Fattah Fumani, historiador persa
 Abdul Fattah Ismail, polític iemenita
 Ibrahim Abd al-Fattah Touqan, poeta palestí

Notes